Бракке () — немецкая фамилия, которая распространена в Германии, Нидерландах и Бельгии.

Известные носители 
 Бракке, Вильгельм (1842—1880) — деятель немецкого рабочего движения второй половины XIX века.
 Бракке, Фердинанд (род. 1939) — бельгийский спортсмен.